Chabarowa ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Sergejewna Chabarowa (* 1966), russische Leichtathletin
 Klawdija Iwanowna Chabarowa (1927–2014), sowjetische bzw. russische Schauspielerin und Sängerin